La Marmora ist der Name folgender Personen:

 Alberto La Marmora (Alberto Ferrero, Graf von La Maromora; 1789–1863), piemontesischer General, Senator und Naturforscher
 Alessandro La Marmora (1799–1855), italienischer General; gilt als Vater der italienischen Bersaglieri
 Alfonso La Marmora (1804–1878), italienischer Politiker und General

Siehe auch:
 Punta La Marmora, der höchste Gipfel des Gennargentu-Massivs und damit die höchste Erhebung Sardiniens